Il singolare del BMW Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Philipp Kohlschreiber, ma è stato sconfitto in finale da Tommy Haas per 6-3, 7-63.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un byes per il 2º turno.

  Janko Tipsarević (quarti di finale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Tommy Haas (campione)
  Philipp Kohlschreiber (finale)

  Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)
  Florian Mayer (quarti di finale)
  Michail Južnyj (primo turno)
<li>  Jürgen Melzer (primo turno)

Qualificati 

  Evgenij Korolëv (secondo turno)
  Łukasz Kubot (primo turno)

  John Millman (primo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno)

Lucky loser 
  Sergiy Stakhovsky (primo turno)

Wildcard 

  Tobias Kamke (primo turno)
  Kevin Krawietz (primo turno)

  Gaël Monfils (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2013
ATP World Tour 2013